Cataldo ist der Familienname folgender Personen:
 Dario Cataldo (* 1985), italienischer Radrennfahrer
 Giusi Cataldo (* 1961), italienische Schauspielerin

Siehe auch:
 De Cataldo
 San Cataldo (Begriffsklärung)